Сент-Годенс () — может означать:

 Сент-Годенс, Огастес (1848—1907) — американский скульптор.
 Сент-Годенс — город и коммуна региона Юг — Пиренеи, департамента Верхняя Гаронна на юго-западе Франции.